Tahiri ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Tahiri (* 1989), kosovarischer Skirennläufer
 Edita Tahiri (* 1956), kosovarische Politikerin (ADK)
 Hüsni Tahiri (* 1983), albanischer Fußballspieler
 Rahma Tahiri (* 1998), marokkanische Leichtathletin
 Saimir Tahiri (* 1979), albanischer Politiker (PS)